Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1992 was het vijfde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 5 april op het Circuito de Albacete in Spanje en eindigde op 25 oktober op de Manfeild Autocourse in Nieuw-Zeeland.

De Amerikaan Doug Polen werd kampioen met negen overwinningen. Ducati werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website